Врі () — муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Атлантична Луара
 Врі () — муніципалітет у Франції, у регіоні Лотарингія, департамент Мозель